Цзы:

 Цзы — наследственный титул знати в древнем Китае.
 Цзы — буква алфавита чжуинь.